Кравченки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кравченки — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Кравченки — деревня в Вилейском районе Минской области.

Украина 
 Кравченки — село в Великобагачанском районе Полтавской области.

См. также